Lipata kan syfta på följande:

 Lipata (djur) – ett släkte insekter
 Lipata rosea – en insektsart